Lakefield peut faire référence à:
 Lakefield National Park, un parc du Far North Queensland en Australie ;
 Lakefield, une localité de l'Ontario au Canada, lieu de résidence du militaire canadien Charles Arkoll Boulton (1841-1899) ;
 Lakefield, un village au Canada.

aux États-Unis :
 Township de Lakefield, une localité du comté de Luce dans le Michigan ;
 Township de Lakefield, une localité du comté de Saginaw dans le Michigan ;
 Lakefield, une localité du Minnesota.

Homonymie de toponyme